Давидов () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
В селе есть греко-католическая церковь Вознесения Господа с 1780 году в стиле барокко построена на фундаменте более старого храма и римско-католический костел с 21 века.

Население 
В селе проживает 829 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,65%
 чехи — 0,23%
 украинцы — 0,12%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 77,48%,
 римо-католики — 20,90%,
 протестанты — 0,81%,
 православные — 0,12%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 0,35%

Примечания 

Населённые пункты Словакии